QL
 (de "quantum leap", "avanço significativo") Sinclair QL, o computador que sucedeu ao ZX Spectrum em 1984
 AU-QL: Queensland, Austrália (código ISO 3166-2:AU)
 Philips QL, uma série de lâmpadas de indução da Philips

Desambiguação